16. århundrede – 17. århundrede – 18. århundrede – andre århundreder

Det 17. århundrede består af årene 1601 til 1700, det er ofte forvekslet med 1600-tallet som består af årene 1600 til 1699.

Personer 
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 17. århundrede

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder